Muzaffer ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung der ewig Siegreiche oder der Ewige Sieger.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Muzaffer Metin Ataç (* 1946), türkischer Admiral
 Muzaffer Ayata (* 1956), Führungsfunktionär der Arbeiterpartei Kurdistans
 Muzaffer Bacak (* 19**), deutscher Karateka türkischer Herkunft
 Muzaffer Badalıoğlu (1960–1989), türkischer Fußballspieler
 Muzaffer Bilazer (* 1977), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Muzaffer Çizer (1907–1961), türkischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Muzaffer İlhan Erdost (1932–2020), türkischer Schriftsteller, Verleger und Publizist
 Muzaffer Ozak (1916–1985), islamischer Mystiker
 Muzaffer Özdemir (* 1955), türkischer Schauspieler
 Muzaffer Şerif (Muzafer Sherif; 1906–1988), türkischer Sozialpsychologe
 Muzaffer Sipahi (* 1941), türkischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Muzaffer Tema (1919–2011), türkischer Schauspieler
 Muzaffer Tokaç (1922–2009), türkischer Fußballspieler
 Muzaffer Tosun (* 1975), deutscher Boxer

Familienname 
 Bahram Muzaffer (* 1986), türkischer Boxer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname